

Geografia 
 Francia
La Folie – comune del Calvados
 La Folie – antico comune dell'Alta Marna, ora parte di Leschères-sur-le-Blaiseron
Fains-la-Folie – comune dell'Eure-et-Loir
Forêt-la-Folie – comune dell'Eure

Musica 
La Folie – album dei The Stranglers del 1981
La Folie – singolo dei The Stranglers del 1982